Симхович — еврейская патронимическая фамилия и отчество.

 Симхович, Роза Самуиловна (1887—1941) — польский психолог и педагог.
 Симхович, Симха Файбусович (1885—1949) — русско-американский художник.
 Симхович, Симхе (1921—2017) — канадский еврейский поэт (идиш).
 Симхович, Фроим Маркович (Фроим-Лейб Меерович) (1896—1945) — советский шахматный теоретик и этюдист.